Mike John Kaszycki (né le  à Milton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien et suisse de hockey sur glace qui évoluait au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1971-1972|| Midget Majors de St. Michael's || LTH|| 
|-
| 1972-1973|| Beehives de Dixie || OHA-B|| 44|| 35|| 54|| 89|| 33|| || || || || 
|-
| 1973-1974|| Beehives de Dixie|| OHA-B|| 43|| 44|| 55|| 99|| 34|| || || || || 
|-
| 1974-1975|| Marlboros de Toronto|| LHJMO|| 70|| 41|| 44|| 85|| 48|| 23|| 11|| 15|| 26|| 21
|-
| 1974-1975|| Marlboros de Toronto || Coupe Memorial|| || || || || || 4|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 1975-1976|| Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHJMO|| 66|| 51|| 119|| 170|| 38|| 12|| 10|| 10|| 20|| 8
|-
| 1976-1977|| Texans de Fort Worth || LCH|| 76|| 32|| 55|| 87|| 50|| 6|| 3|| 3|| 6|| 10
|-
| 1977-1978|| Islanders de New York|| LNH|| 58|| 13|| 29|| 42|| 24|| 7|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 1977-1978|| Americans de Rochester|| LAH|| 6|| 4|| 2|| 6|| 2|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| Islanders de New York|| LNH|| 71|| 16|| 18|| 34|| 37|| 10|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 1979-1980|| Islanders de New York|| LNH|| 16|| 1|| 4|| 5|| 15|| || || || || 
|-
| 1979-1980 || Capitals de Washington|| LNH|| 28|| 7|| 10|| 17|| 10|| || || || || 
|-
| 1979-1980 || Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 25|| 4|| 4|| 8|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1980-1981|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Black Hawks de Dallas || LCH|| 42|| 15|| 21|| 36|| 42|| 6|| 2|| 2|| 4|| 9
|-
| 1981-1982|| Hawks du Nouveau-Brunswick || LAH|| 80|| 36|| 82|| 118|| 67|| 15|| 8|| 13|| 21|| 17
|-
| 1982-1983|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 22|| 1|| 13|| 14|| 10|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Saints de Saint Catharines|| LAH|| 56|| 26|| 42|| 68|| 30|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Saints de Saint Catharines|| LAH|| 72|| 39|| 71|| 110|| 51|| 5|| 1|| 1|| 2|| 7
|-
| 1984-1985|| SC Langnau Tigers|| LNA || 22|| 12|| 13|| 25|| || || || || || 
|-
| 1984-1985|| Golden Flames de Moncton || LAH|| 30|| 9|| 15|| 24|| 8|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 36|| 19|| 19|| 38|| || || || || || 
|-
| 1986-1987|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 36|| 23|| 24|| 47|| || 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1987-1988|| HC Ambrì-Piotta|| LNA|| 30|| 17|| 19|| 36|| || 4|| 5|| 2|| 7|| 0
|-
| 1988-1989|| EV Zoug|| LNA|| 36|| 25|| 22|| 47|| || 3|| 1|| 2|| 3|| 
|-
| 1990-1991|| Lausanne HC|| LNB|| 36|| 21|| 33|| 54|| 113|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Lausanne HC|| LNB|| 27|| 16|| 27|| 43|| 55|| || || || || 

| 226|| 42|| 80|| 122|| 108|| 19|| 2|| 6|| 8|| 10

Honneurs et récompenses 
 1976 : 
 deuxième équipe d'étoiles de la LHJMO
 trophée Eddie-Powers
 1982 :
 première équipe d'étoiles de la LAH
 trophée Fred-T.-Hunt de la LAH
 trophée Les-Cunningham de la LAH
 1984 : deuxième équipe d'étoiles de la LAH

Références

Prédécesseurs et successeurs 

Naissance en février 1956
Naissance à Milton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Choix de repêchage des Whalers de la Nouvelle-Angleterre
Joueur des Texans de Fort Worth
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Hawks du Nouveau-Brunswick
Joueur des Saints de Saint Catharines
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur des Golden Flames de Moncton
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EV Zoug
Joueur du Lausanne HC
Champion de la Coupe Memorial
Gagnant du trophée Fred-T.-Hunt
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Attaquant de hockey sur glace